Llorens est un

Patronyme 
 , écrivain espagnol	;
 Cristobal Llorens, peintre valencien de la fin de la Renaissance (vers 1553-1617) ;
 Josep Llorens, céramiste et critique d'art catalan (1892-1980) ;
 , botaniste espagnol ;
 Luis Llorens Torres, un poète, dramaturge et homme politique portoricain (1876-1944) ;
 Mélissande Llorens, joueuse internationale de rugby à XV française ;
 Miquel Iceta Llorens, homme politique catalan ;
 , actrice espagnole	;
 , joueur d'échecs espagnol	;
 Ramon Llorens, footballeur gardien de but catalan (1906-1985) ;
 Robert Llorens, footballeur puis entraineur français (1956-) ;
 Tomás Llorens, historien de l'art, conservateur du patrimoine et critique d'art espagnol (1936-2021) ;
 Xavi Llorens, entraîneur de football catalan (1958-).

Toponyme 
 Lloréns del Penedés une commune de la province de Tarragone, en Catalogne, en Espagne